Linnebach ist ein Gewässername:
 Linnebach oder Warbach (Alf), rechter Zufluss der Alf zwischen Kinderbeuern und Bengel, beide im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Linnebach (Bega), linker Zufluss der Bega bei Lemgo, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Linnebach (Our), linker Zufluss der Our bei Schönberg, Gemeinde Sankt Vith, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien

Linnebach ist ein Familienname:
 Adolf Linnebach (1876–1963), deutscher Erfinder und Bühnentechniker
 Karl Linnebach (1879–1961), deutscher Militärhistoriker und Redakteur